Puchar Świata w kolarstwie górskim w sezonie 1992 to 2. edycja tej imprezy. Organizowany przez UCI, obejmował zawody dla kobiet i mężczyzn w cross-country. Pierwsze zawody odbyły się 26 kwietnia 1992 roku w belgijskim Houffalize, a ostatnie 6 września 1992 roku w amerykańskim Vail.

Pucharu Świata w cross-country bronili: Amerykanka Sara Ballantyne wśród kobiet oraz jej rodak John Tomac wśród mężczyzn. W tym sezonie triumfowali: kolejna Amerykanka, Ruthie Matthes wśród kobiet oraz Szwajcar Thomas Frischknecht wśród mężczyzn.

Wyniki

Cross-country

Linki zewnętrzne 
  

1992 w kolarstwie
Puchar Świata w kolarstwie górskim